Ammitzbøll ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Ammitzbøll (* 1985), dänischer Reitsportler
 Simon Emil Ammitzbøll-Bille (* 1977), dänischer Politiker, Mitglied des Folketing